1984 Голяма награда на Германия е 32-рото за Голямата награда на Германия и единадесети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 5 август 1984 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия